Anabarites gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Ping 1985. Anabarites gracilis ingår i släktet Anabarites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis